Орхан Йылмазкая (; род. 1970, ФРГ — 27 апреля 2009, Стамбул) — турецкий революционер, журналист и писатель, руководитель организации Революционный штаб.

Биография 
Орхан Йылмазкая родился в ФРГ. В 1980-е родители отправили его в Турцию, где он изучал политологию в Анкарском университете. По окончании обучения Йылмазкая начал работать журналистом и редактором. Писал литературно-критические статьи, а в 2003 и 2005 г. написал две книги по истории турецких бань Стамбула. Он также руководил радиопроектом, который был закрыт правительством после передачи на его волнах текста листовки Рабочей партии Курдистана.

27 апреля 2009 г. он стал целью полицейской операции против турецких левых радикалов. Убит во время пятичасовой перестрелки, в которой также погибли один случайный прохожий и полицейский и несколько человек было ранено. Перед началом полицейского штурма с использованием бронетранспортера и вертолёта Орхан Йылмазкая связался с полицией и заявил: «Я — боец и буду сражаться до конца. Скорее всего, меня убьют, но наша борьба против фашизма и терроризма будет продолжаться, как и раньше».

По данным полиции, Йылмазкая был руководителем леворадикальной организации Революционный штаб. Его память почтило Континентальное боливарианское движение.

Примечания

См. также 
 Кутсийе Бозоклар

Революционеры Турции
Коммунисты Турции
Писатели Турции
Журналисты, убитые в Турции